YXZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Wawa, Wawa (Ontario) (Canada)